Andrea Carmine De Simone – politico italiano
 Carlo Enrico De Simone – architetto italiano
 Domenico De Simone – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Domenico De Simone – cardinale italiano
 Domenico De Simone – politico italiano
 Marco De Simone – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Niccolò de Simone  – pittore italiano
 Roberto De Simone – regista teatrale, compositore e musicologo italiano
 Salvatore De Simone – politico italiano
 Sergio De Simone – deportato italiano vittima dell'Olocausto

Pagine correlate 
De Simoni
Simone